Das Toshiba Tennis Classic 1994 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in San Diego. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 1. bis 7. August 1994 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 6:2 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Arantxa Sánchez Vicario mit 6:3 und 6:3 gegen Ginger Helgeson-Nielsen / Rachel McQuillan.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
1993